Matina kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Matina (kommun), Bahia,

Costa Rica 

 Matina (kommunhuvudort), Limón, 
 Río Chirripó del Atlántico, vattendrag, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Costa Ricaförgreningar